Fibiger er navnet på en dansk borgerslægt, der har inkluderet officerer, forfattere, skolemænd, læger og politikere.

Det ældste medlem, som den danske slægt nedstammer fra, er Jørgen (eller Georg) Fibiger, der i 1665 blev stadsmusikant i Nyborg på Fyn. Slægten nedstammer derudover fra fem personer med navnet Fibiger bosat i København, hvoraf de fire: Gottfried (1665-1719), Christian (1667-1720), Johan Friedrich (1674-1738) og Adolph (1675-1734) højest sandsynligt var holstenske brødre, som var musikanter, mens den sidste slægtning var gartneren Wolff Adam Fibiger (1653-1734), der måske var fra Bøhmen.

Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2020 122 personer i Danmark med efternavnet Fibiger.

Efternavnet har derudover været båret af:
 Hans Christian Fibiger (1749-1796), søn af Jørgen Mathiasen Fibiger. Han havde en adoptivsøn ved navn Christian Carson Febiger, og hans farbror var Henrik Jakob Fibiger.
 Jens Harald Fibiger Jahn (1818-1849)
 Jørgen Fibiger (1867-1936)
 Vilhelm Fibiger (1886-1978), søn af Peter Nicolaj Frost Fibiger
 Johannes Fibiger Munch-Petersen (1928-2012), søn af Asta F. Fibiger

Referencer 

Slægten Fibiger